Canal 22 puede referirse:

 a la cadena mexicana Canal 22, con origen en la estación XEIMT-TDT de la Ciudad de México;
 a la estación de televisión independiente en español KWHY-TV, con licencia para Los Ángeles, que toma la marca del Canal 22;
 al Canal 22 de Santiago de Chile, actualmente llamado Televisión Regional de Chile.

Canales de televisión por número